Neoaulocystis är ett släkte av svampdjur. Neoaulocystis ingår i familjen Aulocystidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Neoaulocystis